Dama do Lago — personagem literária e mitológica também conhecida como Vivian

Estados Unidos
Vivian (Dacota do Sul) — região censitária
Vivian (Luisiana) — cidade

Desambiguações de topônimos